O Campeonato Catarinense de Basquete de 2004 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2004 no basquetebol